Okręty US Navy o nazwie USS "Kineo":
 Pierwszy  był kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi 

Kineo